El World RX de Francia es un evento de Rallycross en Francia válido para el Campeonato Mundial de Rallycross. La carrera se celebró por primera vez en la temporada 2014, en el Circuito de Lohéac, circuito ubicado en la localidad de Lohéac, Región de Bretaña, Francia.

Ganadores

Ganadores (pilotos)

Ganadores (constructores)

Por año

Enlaces externos 

Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA
Competiciones de automovilismo de Francia